Грушево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Грушево — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Грушево — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Грушево — посёлок в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Грушево — село в Камызякском районе Астраханской области.

Украина 
 Грушево — село в Тячевском районе Закарпатской области.

См. также 
 Грушево-Дубовское сельское поселение Ростовской области
 Хрушова